De Grand Prix-wegrace van Portugal 2007 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 16 september 2007 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Portugal
Sport in Cascais